



Вінницька область 
 Городищенська сільська рада,  Піщанський район

Волинська область 
 Городищенська сільська рада, колишня сільська рада, 
 Городищенська сільська рада,  Луцький район

Житомирська область 
 Городищенська сільська рада — колишня сільська рада, Андрушівський район
 Городищенська сільська рада — колишня сільська рада, Малинський район
 Городищенська сільська рада — колишня сільська рада, Троянівський район
 Городищенська сільська рада — колишня сільська рада, Черняхівський район
 Городищенська сільська рада — колишня сільська рада, Чуднівський район

Луганська область 
 Городищенська сільська рада,  Біловодський район

Львівська область 
 Городищенська сільська рада,  Самбірський район

Рівненська область 
 Городищенська сільська рада,  Березнівський район
 Городищенська сільська рада,  Рівненський район

Тернопільська область 
 Городищенська сільська рада, Зборівський район
 Городищенська сільська рада,  Козівський район

Хмельницька область 
 Городищенська сільська рада,  Деражнянський район
 Городищенська сільська рада,  Шепетівський район

Чернігівська область 
 Городищенська сільська рада,  Бахмацький район
 Городищенська сільська рада,  Коропський район
 Городищенська сільська рада,  Менський район

Городищенська сільська рада (), Барановицький район, Берестейська область
 Городищенська сільська рада (), Пінський район, Могильовська область
 Городищенська сільська рада (), Шкловський район, Могильовська область

Див. також



Луганська область 
 Городищенська селищна рада,  Перевальський район

Черкаська область 
 Городищенська районна рада — районна рада  Городищенського району.
 Городищенська міська рада — міська рада райцентру  Городище

Городищенська селищна рада (), Барановицький район,  Берестейська область

Однокорінні дизамбіги 
 Городище — перелік населених пунктів.
 Городищенський район — перелік районів.